Ковригина — женская форма фамилии Ковригин. Известные носительницы:
 Ковригина, Марина Владимировна (род. 1972) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Ковригина, Мария Дмитриевна (1910—1995) — советский врач, доктор медицинских наук, профессор; министр здравоохранения СССР.